

Lokalizacja

Niemcy 
 Eitting – dzielnica gminy Dietersburg, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn
 Eitting – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding